Данная статья представляет собой список фильмов, выдвинутых на 83-ю премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. С момента создания категории в 1956 году Академия кинематографических искусств и наук ежегодно приглашает киноиндустрии разных стран для выдвижения их лучших фильмов на премию «Оскар». Награда ежегодно вручается Американской академией киноискусства фильмам, производимым за пределами США. Оскаровский комитет наблюдает за процессом и рассматривает все выдвинутые фильмы.

Выдвинутые фильмы должны были выйти в кинопрокат в своих странах в период с 1 октября 2009 по 30 сентября 2010 года. Всего было выдвинуто 66 фильма.

19 января 2011 года был обнародован шорт-лист из девяти фильмов:
 Алжир — «Вне закона», режиссёр Рашид Бушареб;
 Греция — «Клык», режиссёр Йоргос Лантимос;
 Дания — «Месть», режиссёр Сюзанна Бир;
 Испания — «Они продают даже дождь», режиссёр Исиар Больяин;
 Канада — «Пожары», режиссёр Дени Вильнёв;
 Мексика — «Бьютифул», режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту;
 Швеция — «», режиссёр ;
 ЮАР — «», режиссёр ;
 Япония — «Признания», режиссёр ;

25 января 2011 года были объявлены пять номинантов: «Бьютифул» (Мексика), «Клык» (Греция), «Месть» (Дания), «Пожары» (Канада), «Вне закона» (Алжир). 83-я церемония вручения наград Американской киноакадемии состоялась 27 февраля 2011 года. Лауреатом премии стал фильм «Месть» режиссёра Сюзанны Бир.

Легенда 
 Страна  — страна, выдвинувшая фильм на премию;
 Фильм — название фильма в списке выдвинутых фильмов;
 Оригинальное название — название фильма на языке диалогов в фильме;
 Язык (-и) — языки диалогов в фильме;
 Режиссёр (ы) — режиссёр фильма;
 Результат — результат выдвижения: не номинирован, попал в шорт-лист, номинирован, получил «Оскар».

Выдвинутые фильмы

Примечания

Ссылки 
 Список претендентов на 83-ю премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке на сайте Oscars.org (архивная копия 2010-10-17)

Кинопремии 2009 года
Кинопремии 2010 года